Улица Бирюзо́ва была названа в честь Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Сергея Семёновича Бирюзова.

Находится в Кировском районе г. Донецка, Украина, в его западной части между жилыми массивами Абакумова (Донецк) и Лидиевка (Донецк).

Образует жилой массив, который с севера ограничен ул. Кирова, с запада проходит транспортная магистраль без названия, используемая водителями как объездная вокруг Донецка с западной стороны города. Магистраль выходит на юг к дороге в Мариуполь и Запорожье, на север к трассе на Днепр.
Согласно , южнее будет производиться многоквартирная застройка. Данное направление наиболее перспективное в развитии Кировского района. 

Застройка в жилом массиве полностью многоквартирная.

Постройки 
Жилые дома 1—38, 40—50, 53—57, 60—62, 11а, 31а, 32а, 35а(+ Поликлиника), детский сад № 380, 249.

Школы
 дом 1а — Школа № 98,
 дом 44а — Школа № 91, (устар.) Школа им. Артёма № 91.

Детские сады
 Детский сад 249 Донецка,
 Детский сад 380 Донецка https://detsad380.wixsite.com/detsad380/kopiya-glavnaya

Где можно поесть
 В лесопосадке возле остановки ш. Скочинского кафе «Хуторок»
 Бирюзова 38а. Кафе «555».
Прочие 25а (Магазин «Брусничка»), 40а (Супермаркет «Первый Республиканский», бывший ресторан "Киргизия") , 53а (Магазин «Союз»), магазин «ЛЕОН».

Отсутствуют дома номер 39, 51—52, 58—59

Гаражи образуют три гаражных кооператива, граничащих с южной частью жилого массива
 Бирюза-1
 Бирюза-2
 Рассвет

Типы жилых домов 
Кирпичные 5-этажные 14—15

Панельные 5-этажные 1—38, 32а, 35а

Крупноблочные 5-этажные 40—45, 48

Панельные 9-этажные 46—47, 49, 50, 53—56, 60

Крупноблочные 9-этажные 31а, 57

Панельные 10-этажные 62, 61

Транспорт 
Остановки
 ул. Бирюзова,
 ресторан «Киргизия» (2-я Бирюзова),
 шахта Скочинского,
 ул. Бирюзова (по маршруту к шахте № 29).

Автобусы 8, 22б, 41

Маршрутные такси 8а, 41б, 66, 127

До ЖД-вокзала можно доехать на авт. 22б, до ст. Рутченково на авт. 66, до АС Центр, АВ Южный на авт. 41, марш. 41б, 127

Ссылки 
 
 https://detsad380.wixsite.com/detsad380/kopiya-glavnaya

Улицы Донецка
Кировский район (Донецк)
 * Бирюзова Донецк. Группа ВКонтакте (ВК) публикующая новости о посёлке Бирюзова, Скочинского Ссылка: https://vk.com/abakumovadonetsk